Уи́вер (: , ) — английская фамилия.

Известные носители 
 Уивер, Артур (1873—1945) — американский политик, 22-й губернатор Небраски.
  (1843—1887) — американский политик, отец Артура Уивера.
 Уивер, Блю (урождённый Дерек Джон Уивер; род. 1947) — британский сессионный музыкант, клавишник и автор песен, музыкальный продюсер.
 Уивер, Гертруда (1898—2015) — американская долгожительница.
 Уивер, Джон (1576—1632) — английский поэт, издатель и антиквар.
 Уивер, Деннис (1924—2006) — американский актёр.
 Уивер, Джеки (род. 1947) — австралийская актриса.
 Уивер, Джонатан (род. 1974) — британский профессиональный хоккеист, капитан сборной Великобритании.
 Уивер, Кейтлин (род. 1989) — канадская фигуристка.
 Уивер, Кэм (род. 1983) — американский футболист, нападающий.
 Уивер, Либби (род. XX век) — австралийский биохимик, диетолог и писатель.
 Уивер, Майк (род. 1952) — американский боксёр.
 Уивер, Марджори (1913—1994) — американская актриса кино и театра, певица.
 Уивер, Мерритт (род. 1980) — американская актриса, лауреат премии «Эмми» в 2013 году.
 Уивер, Никки (род. 1979) — английский футболист, вратарь.
 
 Уивер, Сигурни (род. 1949) — американская актриса, продюсер.
 Уивер, Сильвестр (1908—2002) — американский радио- и телевизионный топ-менеджер, президент компании NBC c 1953 по 1955 года.

См. также 
 Убийство Скотти Джо Уивера — громкое дело об убийстве 18-летнего американца Скотти Джо Уивера из штата Алабама.
 Уивер — река в графстве Чешир, северная Англия.